Odak ist der Name folgender Orte:
 Odak (Šipan), ein Dorf auf der Insel Šipan

Odak ist der Familienname folgender Personen:
 Krsto Odak (1888–1965), jugoslawischer Komponist
 Luka Odak (* 1989), kroatischer Fußballspieler